Никола́й Бажа́нов:
 Бажанов, Николай Николаевич (1898—1938) — советский лётчик-испытатель, комдив.
 Бажанов, Николай Николаевич (1923—2010) — российский хирург-стоматолог, академик РАМН, лауреат Государственной премии России и Государственной премии СССР.